Гасанабад () — посёлок городского типа в Нефтечалинском районе Азербайджана. В посёлке расположена железнодорожная станция Нефтечала (на линии Сальяны — Нефтечала).

История 
В 1993 г. постановлением Милли Маджлиса РА посёлок Советабад (входящий в состав поссовета имени 26 Бакинских Комиссаров) отнесен к категории посёлков городского типа и переименован в Гасанабад с перенесением в него центра поссовета. Тем же постановлением в состав посёлка включен посёлок городского типа имени 26 Бакинских Комиссаров.

Население

Известные уроженцы и жители 

 Иманов Самид Гюлага оглы — Национальный Герой Азербайджана;

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Нефтечалинского района
Переименованные населённые пункты Азербайджана